Martin Vögeli (ur. 9 lipca 1995 w Triesenberg) – reprezentant Liechtensteinu w biegach narciarskich, zawodnik klubu Nordic Club liechtenstein.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 6 marca 2010 roku, podczas zawodów juniorskich w austriackiej miejscowości Eisenerz, gdzie zajął 7. miejsce na dystansie 5 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 10 grudnia 2017 roku w Davos, gdzie na dystansie 15 km stylem dowolnym zajął 93. miejsce. Pucharowych punktów jeszcze nie wywalczył.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców (U-23)

Mistrzostwa świata juniorów

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Vögeli nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Liechtensteińscy biegacze narciarscy
Liechtensteińscy olimpijczycy
Urodzeni w 1995